Majakowate (Mayacaceae) – monotypowa rodzina roślin jednoliściennych z rzędu wiechlinowców z rodzajem Mayaca Aublet, Hist. Pl. Guiane 42. Jun-Dec 1775. W obrębie rodzaju wyróżnianych jest od 4 do 10 gatunków. Zasięg geograficzny obejmuje północną część Ameryki Południowej, niewielkie obszary w Ameryce Środkowej, południowo-wschodnie krańce Ameryki Północnej, jeden gatunek występuje na niewielkim obszarze w Afryce południowo-środkowej. Majakowate odbiegają wyglądem od innych przedstawicieli wiechlinowców. Są drobne i wyglądem pędu przypominają bardziej widłaki niż rodziny najbliżej spokrewnione. Na łodydze spiralnie osadzone są bardzo liczne, drobne liście, ząbkowane na szczycie. Z pędu wyrastają pojedyncze, promieniste kwiaty o wyraźnie zróżnicowanych dwóch okółkach okwiatu, na wzór korony i kielicha. Listki wewnętrznego okółka są okazałe o barwie od białej do różowej. Występują na mokradłach i w miejscach wilgotnych.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Klad okrytonasienne, klad jednoliścienne (monocots), rząd wiechlinowce (Poales), rodzina majakowate (Mayacaceae). Rodzina stanowi grupę siostrzaną dla kladu obejmującego turniowate, sitowate i ciborowate.

Pozycja rodziny w kladogramie przedstawiającym powiązania filogenetyczne w obrębie rzędu wiechlinowców:

 Podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website
rodzaj Mayaca Aubl.
 Mayaca baumii Gürke 
 Mayaca fluviatilis Aublet
 Mayaca longipes Mart. ex Seub.
 Mayaca madida (Vell.) Stellfeld
 Mayaca wrightii Griseb.

Przypisy 

Wiechlinowce